Drmota ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Drmota (1945–2019), deutsche Liedtexterin
 Michael Drmota (* 1964), österreichischer Mathematiker
 Nico Drmota (* 1979), deutscher Basketballfunktionär